Torroja bezeichnet:

 Torroja (Tarragona), eine Gemeinde in der Provinz Tarragona, Spanien

Torraja ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Torroja (* 1959), spanische Popsängerin
 Eduardo Torroja Miret (1899–1961), spanischer Bauingenieur und Architekt
 José Maria Torroja y Miret (1884–1954), spanischer Geograf